Э́вальд () — старое немецкое мужское имя, в настоящее время используется также как фамилия. Происходит от древневерхненемецкого существительного «ewa» (порядок, закон, право) и глагола «waltan» (господствовать, править, хранить). Первично было распространено в Вестфалии и Рейнланде а также в граничащих с ними Нидерландах (в форме «Ewout»). Только начиная с 18. века получило респространение во всём немецкоговорящем регионе. Именины отмечают в Вестфалии и Рейнланде 3. Октября, а в Кёльне 22. Октября.

Известные носители фамилии:

 Эвальд, Аркадий Васильевич (1836—1898) — русский журналист, исследователь в области авиации, пионер авиации.
 Эвальд, Виктор Владимирович (1860—1935) — русский композитор и учёный.
 Эвальд, Владимир Фёдорович (1823—1891) — российский педагог.
 Эвальд, Георг (1926—1973) — немецкий политик.
 Эвальд, Георг Генрих Август (1803—1875) — критик библейского текста, гебраист и арабист; профессор восточных языков Гёттингенского университета.
 Эвальд, Герман Фредерик (1821—1908) — датский романист.
 
 Эвальд, Йоханнес (1743—1781) — датский поэт-классик.
  (1856—1908) — датский писатель. Сын Г. Ф. Эвальда.
 Эвальд, Карл Антон (1845—1915) — немецкий гастроэнтеролог и физиолог.
 Эвальд, Марсель (род. 1983) — немецкий борец вольного стиля.
 Эвальд, Николай Петрович — директор Харьковского зоопарка в 1924—1942 годах.
 Эвальд, Пауль Петер (1888—1985) — немецкий физик.
 Эвальд, Райнхольд (род. 1956) — немецкий астронавт-исследователь.
 
 Эвальд, Эдуард Фёдорович (1833—1892) — российский педагог.

Известные носители имени:

 Ильенков, Эвальд Васильевич (1924—1979) — советский философ.
 Козлов, Эвальд Григорьевич (род. 1938) — Герой Советского Союза, капитан 1 ранга

См. также 
 Эвальд и Эвальд (ум. в 695 году) — христианские священномученики, святые Католической церкви

Примечания